FK poate fi:
 Insulele Falkland, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .fk, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insulele Falkland